Takatsuki steht für:

 Takatsuki, eine Stadt in der Präfektur Ōsaka in Japan
 Takatsuki (Han), ein Lehen

Takatsuki ist der Familienname folgender Personen:

 Sara Takatsuki (* 1997), japanische Schauspielerin, Model und Sängerin